Felline ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Felline (* 1990), italienischer  Straßenradsportler
 Tommy Felline (* um 1900), US-amerikanischer Jazzmusiker